Die Räuberbraut bezeichnet

 Die Räuberbraut (Oper) Oper von Ferdinand Ries von 1828
 Die Räuberbraut (1916), Stummfilm von Robert Wiene von 1916
 Die Räuberbraut (Kinderbuch), Kinderbuch von Mira Lobe von 1974
 Die Räuberbraut (Roman, 1993), ein Roman von Margaret Atwood von 1993
 Die Räuberbraut (2007), ein Fernsehfilm, der auf Atwoods Buch basiert

 Markéta Lazarová, Originaltitel des Romans von Vladislav Vančura von 1931 (dt. Die Räuberbraut Margarete Lazar)

Räuberbraut bezeichnet zudem folgende Frauen

 Juliana Blasius (1781–1851)
 Belle Starr (1848–1889)